Anna Polak (1874-1943), directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
Ans Polak (1906-1943), een Nederlands gymnaste.